Luxemburgs curlingteam (mannen)
Luxemburgs curlingteam (vrouwen)
Luxemburgs curlingteam (gemengd)
Luxemburgs curlingteam (gemengddubbel)